Этот список является списком видов млекопитающих, обитающих на территории Гренады. Из 34 указанных в таблице видов, 1 исчезнувший, 0 находятся в критическом положении, 1 находится под угрозой исчезновения, 2 являются уязвимыми, 0 близких к угрожающему состоянию.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Список 

</center>

Ссылки 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте МСОП

Гренада
Списки:Гренада